L’Islet steht für
L’Islet (Québec), Gemeinde in der Grafschaft L’Islet der kanadischen Provinz Québec 
L’Islet (regionale Grafschaftsgemeinde), in der kanadischen Provinz Québec 
L’Islet (Guernsey), Ortsteil von St Sampsons auf der Kanalinsel Guernsey.